Бреза може бити:

 Брезе, породица биљака
 Бреза, род биљака
 Обична бреза, врста биљке

или:

 Бреза (Зеничко-добојски кантон), насеље и седиште општине Бреза, Федерација БиХ, БиХ
 Бреза (Сјеница), насеље у општини Сјеница, Република Србија
 Бреза (Колашин), насеље у општини Колашин, Република Црна Гора
 Бреза (Бјеловар), насеље у граду Бјеловару, Република Хрватска
 Бреза (Наместово), насеље у округу Наместово, Жилински крај, Словачка Република

Види још 
 Брезе (вишезначна одредница)
 Брезик (вишезначна одредница)
 Брезине (вишезначна одредница)
 Брезици (вишезначна одредница)
 Брезичани (вишезначна одредница)
 Брезник (вишезначна одредница)
 Брезна (вишезначна одредница)
 Брезница (вишезначна одредница)
 Брезно (вишезначна одредница)
 Брезова (вишезначна одредница)
 Брезовац (вишезначна одредница)
 Брезово (вишезначна одредница)
 Брезовица (вишезначна одредница)
 Брезовице (вишезначна одредница)